Григорий (в миру Григорий Степанович Соколов; 17 (29) января 1843, село Ивакино, Ростовский уезд, Ярославская губерния — 24 марта 1928, Пенза) — деятель обновленчества, архиепископ Пензенский и Саранский, до 1922 года — епископ Православной российской церкви, архиепископ Краснослободский, викарий Пензенской епархии.

Биография 
Родился 17 января 1843 года в семье причётника Ярославской епархии.

Окончил Борисоглебское духовное училище (1858), Ярославскую духовную семинарию (1864) и Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1868). Назначен преподавателем церковной истории и практического руководства для пастырей в Пензенскую духовную семинарию. В следующем году занял место преподавателя греческого языка.

В 1871 году утверждён в степени магистра богословия.

В 1872 году рукоположён во священника, назначен инспектором Пензенского епархиального женского училища и настоятелем её Скорбященского храма.

С 1873 по 1882 год — благочинный пензенских городских церквей.

В 1875 году уволен от духовно-учебной службы и утверждён в должности законоучителя Пензенской 2-й мужской гимназии и настоятелем храма святителя Николая Чудотворца.

Был награждён скуфьёй, камилавкой, наперсным крестом. В 1885 году возведён в сан протоиерея.

1 февраля 1900 году определён настоятелем Спасского кафедрального собора в Пензе.

В 1906 году овдовел.

В мае 1910 года награждён митрой.

26 июня 1910 года в крестовой церкви Пензенского архиерейского дома пострижен в монашество, 27 июня в кафедральном соборе возведён в сан архимандрита.

11 июля 1910 года хиротонисан во епископа Краснослободского, викария Пензенской епархии. Хиротонию возглавил митрополит Киевский Флавиан (Городецкий). Под управление епископа Григория перешёл Пензенский Спасо-Преображенский монастырь, где ему и было назначено пребывание.

Управлял Пензенской епархией во время отсутствия епархиального архиерея Митрофана (Симашкевича).

Награждён орденами святой Анны III, II и I (1907) степени, cвятого Владимира IV (1906) и II (1912) степени.

Член Поместного собора по должности, участвовал до 28 августа 1917 г.

В 1918 году возведён в сан архиепископа.

После смерти в марте 1918 году временного управляющего Пензенской епархией епископа Феодора (Лебедева) стал его преемником. Однако по возрасту и складу характера не мог оказать запрещённому в служении архиепископу Пензенскомму Владимиру (Путяте) никакого сопротивления, поскольку недавно находился в его непосредственном подчинении, к тому же проживал за городом.

14 января 1922 года уволен на покой с пребыванием в Спасо-Преображенском монастыре. Перешёл в обновленчество. Обновленческий архиепископ Краснослободский, викарий Пензенской епархии, с 1923 года архиепископ Пензенский и Саранский, председатель (затем его заместитель) епархиального управления, с 1924 года на покое.

Похоронен на Мироносицком кладбище Пензы.

Примечания

Ссылки 
 Митрофан 2-й (Митрофан Симашкевич), 1907—1915
 Григорий (Соколов) на сайте «Русское православие»

Магистры богословия
Епископы Русской православной церкви
Архиепископы Русской православной церкви
Обновленческий епископат
Родившиеся в Ярославской губернии
Персоналии:Ярославская духовная семинария (дореволюционная)
Выпускники Ярославской духовной семинарии
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Персоналии по алфавиту